La competició de dobles masculins va ser una de les proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Saint Louis de 1904. La competició es disputà entre el 29 d'agost al 5 de setembre de 1904, amb la participació de 15 parelles de dues nacions, de fet, tots estatunidencs excepte un tennista alemany.

Classificació

Quadre

Enllaços externs 
 Quadre dobles masculins  a ITF 
 Quadre dobles masculins  a Sports-Reference 

Esports als Jocs Olímpics d'Estiu de 1904
Tennis als Jocs Olímpics
Competicions tennístiques estatunidenques